Каван Джоэль Смит (, род. 6 мая 1970, Эдмонтон, Канада) — канадский актёр, известный по роли майора Эвана Лорна в телесериалах Звёздные врата: Атлантида и Звёздные врата: SG-1, а также по роли агента Гэритти в телесериале 4400.

Биография 
В телесериале Звёздные врата: Атлантида Смит появился по крайней мере в 29 эпизодах в роли майора Эвана Лорна. Он также появился в двух эпизодах Звёздных врат: SG-1 в роли Лорна.

Он также снимался в эпизодах в телесериалах Сверхъестественное, Тайны Смолвилля, Убежище, Вернуть из мёртвых, Звёздный крейсер «Галактика», За гранью возможного, Живая мишень и Сумеречная зона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры по алфавиту
Актёры Канады
Выпускники Университета Маунт-Ройал